Ivan Božić (nogometaš)
Ivan Božić (povjesničar)